Чернеччинська сільська громада:
  Чернеччинська сільська громада — громада у Дніпропетровській області
  Чернеччинська сільська громада — громада у Сумській області